Akhatov (masculin ; ) ou Akhatova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par :
 Albina Akhatova (1976-), biathlète russe ;
 Gabdoulkhaï Akhatov (1927-1986), linguiste soviétique d'origine tatare.

Patronyme russe